Who are you pode se referir a:

 Who Are You (álbum de The Who)
 "Who Are You" (canção), do álbum homônimo
 Who Are You? (álbum de Nico Touches the Walls)

Ver também

Desambiguações de música